Alfonso Rosanova – mafioso italiano
 Rosa Rosanova – attrice russa
 Rosario Rosanova – personaggio televisivo italiano